U 13 (Kaiserliche Deutsche Marine), Duitse onderzeeboot in het begin van de 20e eeuw.
U 13 (Kriegsmarine), Duitse onderzeeboot tijdens de Tweede Wereldoorlog.
U 13 (Bundeswehr), Duitse hedendaagse onderzeeboot.